Кейбл () — английская фамилия:

 Кейбл, Винс (род. 1943) — британский политик и экономист. Заместитель лидера партии Либеральных демократов.
 Кейбл, Джордж Вашингтон (1844—1925) — американский писатель-реалист, социолог, историк.
 Кейбл, Ховард (1913—1995) — американский профессиональный баскетболист, двукратный чемпион НБЛ (1939—1940).
 Кейбл — супергерой комиксов из вселенной издательства Marvel Comics.

Другое
  — город в штате Висконсин, США.
  — остров в Нигерии.

См. также 
 Башня Кейбл Ти-Ви — высотный офисный центр, расположенный в Гонконге.
 Битва на Кейбл-стрит — стычка 4 октября 1936 года между английскими чернорубашечниками и антифашистскими демонстрантами в Лондоне.